Осо́ка необычная, или Осока Инсани () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см, образующее рыхлую дерновину. Стебли шероховатые, при основании с светло-бурыми либо бурыми влагалищами. Листья плоские, шириной 7 −12 мм. Нижний прицветный лист 2,5-5 см длиной, с влагалищем 1-1,5 см длиной.

Верхний колосок тычиночный, 1-2 см длиной, с буровато-ржавыми колосковыми чешуями. Нижние колоски — пестичные, плотные, 1-1,5 см длиной. Плод длиной 3,5-4 мм и 1,9-2,3 мм шириной.. Цветёт в июле — августе Плодоносит в августе.

Экология и распространение 
Встречается на облесенных склонах вблизи морского побережья, в высокотравье по опушкам на горных склонах.

В России известно несколько местонахождений на острове Кунашир (Курильские острова). За рубежом встречается в Японии (острова Хоккайдо и Хонсю)

Охранный статус 
Занесена в Красную книгу России и в региональную Красную книгу Сахалинской области. Вымирает в связи с хозяйственной деятельностью и вырубкой лесов в местах своего обитания.

Примечания

Ссылки 

необычная
Флора Дальнего Востока